Die Copenhagen Open 2000 waren ein Tennisturnier, welches vom 26. Februar bis 5. März 2000 in Kopenhagen stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2000 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. Es fand parallel zum Chevrolet Cup in Viña del Mar und den Citrix Tennis Championships in Delray Beach statt, welche genau wie die Copenhagen Open zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger im Einzel war der Schwede Magnus Gustafsson, der schon 1999 gewonnen hatte, aber diesmal nicht antrat. Es gewann sein ungesetzter Landsmann Andreas Vinciguerra, der damit seinen ersten Titel auf der Tour feiern konnte. Er besiegte im rein schwedischen Finale Magnus Larsson in zwei Sätzen.
Im Doppel siegte die an Position zwei gesetzte Paarung Martin Damm aus Tschechien und David Prinosil aus Deutschland. Sie traten damit die Nachfolge von Andrei Olchowski und Max Mirny an. Beide traten in diesem Jahr nicht zur Titelverteidigung an. Für Damm war es der erste Sieg der Saison und der 16. seiner Karriere, Prinosil feierte mit diesem Erfolg den siebenten Doppelerfolg seiner Karriere und den ersten der Saison.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 325.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 350.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan auf der ATP-Homepage (englisch)

ATP Tour 2000
Tennisturnier in Kopenhagen